Епархия Эболовы  () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Эболова, Камерун. Епархия Эболовы входит в митрополию Яунде.

История 

20 мая 1991 года Святой Престол учредил епархию Эболовы-Криби, выделив её из епархии Сангмелимы.

19 июня 2008 года епархия Эболовы-Криби была разделена на две епархии Криби и Эболовы.

Ординарии епархии 
 епископ Jean-Baptiste Ama (20.05.1991 — 15.03.2002)
 епископ Jean Mbarga (15.10.2004 — 31.10.2014), назначен архиепископом Яунде
 Sede Vacante

Источник 

 Annuario Pontificio, Ватикан, 2005

Ссылки 

 Информация 

Католические епархии Камеруна